Prairie View kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Prairie View (Kansas)
Prairie View (Texas)